Elenco dei giocatori convocati per la Norceca Pan American Cup Final Six 2022.













Collegamenti esterni 
 

Convocazioni alla Norceca Pan American Cup Final Six maschile
Norceca Pan American Cup Final Six maschile 2022